Teatro Stabile – può riferirsi ad un generico teatro stabile
Teatro Stabile – può riferirsi al Teatro Francesco Stabile
Teatro Stabile – può riferirsi all'Associazione Teatro Stabile di Napoli
Teatro Stabile d'Abruzzo – detto anche Teatro Stabile dell'Aquila
Teatro Stabile di Bolzano
Teatro Stabile di Brescia
Teatro Stabile di Catania
Teatro Stabile di Genova
Teatro Stabile d'Innovazione L'Uovo – L'Aquila
Teatro Stabile di Torino
Teatro Stabile dell'Umbria – Perugia
Teatro stabile del Veneto Carlo Goldoni – Venezia

Pagine correlate 
Fondazione Aida - Teatro stabile di innovazione
Compagnia "Teatro Stabile Assai"